Кубок мира по биатлону сезона 2000/2001 годов — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 10 этапов. В зачёт кубка мира входили гонки Чемпионата мира по биатлону 2001 года.

Мужчины

Этапы кубка мира

Малые кубки

Женщины

Этапы кубка мира

Малые кубки

Общий зачёт 
В зачёт Кубка мира идут очки, набранные биатлонистом во всех личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах). При окончательном подведении итогов не принимаются в расчёт 3 худшие гонки сезона.

Система начисления очков

Общий зачёт Кубка мира среди мужчин

Общий зачёт Кубка мира среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Biathlonworld.com

Зимние виды спорта в сезоне 2000/2001
Биатлон
Биатлон
Кубки мира по биатлону